

Patronymes 
 Paul Verlaine (1844-1896), poète français.
 Georges Verlaine (1871-1926), fils de Paul Verlaine et de Mathilde Mauté.
 Louis Verlaine (1889-1939), naturaliste belge.

Pseudonymes 
 Tom Verlaine (1949-2023), guitariste américain.

Toponymes

Verlaine, commune francophone belge de la province de Liège ;
 Verlaine, village de la ville belge de Neufchâteau dans la province de Luxembourg;
 Verlaine-sur-Ourthe, village de la commune belge de Durbuy dans la province de Luxembourg;

Théâtre Verlaine, ancienne salle de théâtre du IXe arrondissement de Paris ;
 Université Paul-Verlaine - Metz, université française de Metz ;
 Place Paul-Verlaine, place du 
 Villa Paul-Verlaine, voie du  ;
 Musée Message-Verlaine, musée d'histoire français à Tourcoing ;

Titres 
 Verlaine (1941), chanson de Charles Trenet ;
 Deux poèmes de Paul Verlaine (1910), composition musicale d’Igor Stravinsky ;
 Rimbaud Verlaine (1995), film franco-anglo-belge d’Agnieszka Holland.

Autres 
 Verlaine, cratère martien.

Homonymie de titre